Pollet-Villard ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Pollet-Villard (* 1960), französischer Regisseur und Schauspieler 
 Joffrey Pollet-Villard (* 1992), französischer Freestyle-Skier